Okręty US Navy o nazwie USS "Barb" pochodzącej od brzanki, ryby z rodziny karpiowatych:
 Pierwszy "Barb" (SS-220) był okrętem podwodnym typu Gato, który wszedł do służby w 1942 i został skreślony z listy w 1972.
 Drugi "Barb" (SSN-596) był okrętem podwodnym typu Permit, który wszedł do służby w 1963 i został skreślony z listy w 1989.

Barb